Het seizoen 2010/11 van de zondag Hoofdklasse C ging van start op 5 september 2010, de laatste speelronde was op 15 mei 2011. De zondag Hoofdklasse C is een van de zes ene hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De regerend kampioen was De Treffers, dat vorig seizoen kampioen werd.

Teams

Ranglijst

Stand 

1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
* Plaatsvervangende periodewinnaar
** WKE kreeg 1 strafpunt
***' Oorspronkelijk zou SWZ de derde periodetitel krijgen, maar wegens het spelen van de nacompetitie tegen degradatie kreeg MVV Alcides een plaats in de promotie nacompetitie.

Uitleg kleuren

Uitslagen

Topscorers 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zondag C